macierz w biologii
 macierz pozakomórkowa
 macierz mitochondrialna
 macierz jądrowa
 bezkomórkowy zrąb płytki nazębnej
 spoiwo skalne typu matriks

Zobacz też 
 matrix